Christina Forsne, journaliste suédoise.

Homonymie
Homonymie de patronyme